São Joaquim da Barra (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 São Joaquim da Barra (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo